European Masters 2022 (lato) – drugi rankingowy turniej snookerowy sezonu 2022/2023 rozegrany został w dniach 16–21 sierpnia 2022 roku w Fürth. Poprzedni triumfator European Masters (edycja z lutego 2022 roku), Fan Zhengyi, wyeliminowany został już w kwalifikacjach. Zwycięzcą turnieju został Kyren Wilson, który w pojedynku finałowym pokonał Barry’ego Hawkinsa.

Nagrody 
 Zwycięzca: £ 80 000
 II Miejsce: £ 35 000
 Półfinalista: £ 17 500
 Ćwierćfinalista: £ 11 000
 Runda 3: £ 7 500
 Runda 2: £ 4 500
 Runda 1: £ 3 000

 Najwyższy break w fazie głównej turnieju: £ 5 000

 Pula nagród: £ 427 000

Drabinka turniejowa

Finał

Breaki stupunktowe turnieju 

 143  Zhang Anda
 136, 117  Stuart Bingham
 136  Jimmy Robertson
 135, 123, 103, 100  Mark Williams
 134, 132, 131, 129, 114, 110, 104, 100  Barry Hawkins
 134, 104, 102  Ryan Day
 128, 120, 103, 102, 100  Allister Carter
 128, 102  Jamie Jones
 120, 104  David Grace
 118, 103, 102  Judd Trump

 117  Anthony McGill
 117  Oliver Lines
 113  Si Jiahui
 112  Chris Wakelin
 111, 101, 101, 100  Kyren Wilson
 109, 108, 101  Wu Yize
 106  Zhou Yuelong
 102  Jak Jones
 102  Yan Bingtao
 100  Michael Judge

Kwalifikacje 
Mecze w większości zostały rozegrane w dniach 15–17 i 22–24 lipca w Morningside Arena w Leicester. Wszystkie mecze kwalifikacyjne były rozgrywane do 5 wygranych frame’ów. Pary nr 1, 32, 33 oraz 64 rozegrały swoje mecze w późniejszym czasie, w fazie telewizyjnej 16–17 sierpnia. Kwalifikacje wyłoniły 64 zawodników, którzy zostali rozstawieni do turnieju zasadniczego. W parze nr 64 przeciwnikiem Seana O’Sullivana miał być Ronnie O’Sullivan, ale wycofał się on z turnieju z powodu kontuzji. Sean O’Sullivan w ostatnim pojedynku kwalifikacji wygrał 5–2 z Lukiem Simmondsem.

Breaki stupunktowe kwalifikacji 

 147  Hossein Vafaei
 147  Zhang Anda
 138  Barry Pinches
 137  Lü Haotian
 137  Mark Selby
 136  Jack Lisowski
 135  Ryan Day
 134  Jamie Jones
 133  Jimmy White
 132  Zhao Xintong
 130  Jamie Clarke
 126  Tom Ford
 123  Chris Wakelin
 118  Andrew Higginson
 115, 106, 103, 103  Xiao Guodong

 115  Jordan Brown
 115  Marco Fu
 110, 100  Li Hang
 107, 105  Stephen Maguire
 106  Barry Hawkins
 105  Mark Williams
 104  Sean O’Sullivan
 103  Gerard Greene
 103  Noppon Saengkham
 102  Aaron Hill
 102  Florian Nüßle
 101  John Higgins
 101  Zhou Yuelong
 100  Kyren Wilson
 100  Liam Highfield

Przypisy

Bibliografia 
 wst.tv

Linki zewnętrzne 
 European Masters 2022 w serwisie snookerworld.pl

European Masters
2022 w Niemczech
2022 w snookerze
Fürth